Бела-Паланка:

 Бела-Паланка — населенный пункт городского типа в Сербии, в общине Бела-Паланка, в Пиротском округе.
 Бела-Паланка — община в Сербии, входит в Пиротский округ.